«Saint-Hubert» puede referirse a:

Personajes 
 San  Huberto (657-727), primer obispo-príncipe de Lieja.

en Bélgica 
 Saint-Hubert, municipio en la provincia de Luxemburgo.
 Saint-Hubert Air Base (Base de Saint-Hubert), aeropuerto militar localizado en Saint-Hubert.
 Saint-Hubert Airport (Aérodrome de Saint-Hubert), aeropuerto civil localizado en Saint-Hubert.
 Galeries Royales Saint-Hubert en Bruselas.

en Canadá 
 Saint-Hubert, barrio de Longueuil, Quebec.
 Saint-Hubert (AMT), estación de ferrocarril.
 Aeropuerto de Montreal-Saint-Hubert, en Longueuil.
 Saint-Hubert, calle en Montreal.
 CFB St. Hubert, base militar de las Fuerzas Canadienses.

en Francia 
 Saint-Hubert (C.P. 57612), villa y comuna de Mosela.
 Moulins-Saint-Hubert (C.P. 55362), villa y comuna de Mosa.
 Château de Saint-Hubert, mansión real en Le Perray-en-Yvelines.
 Château de Saint-Hubert, mansión en Chavenon, Allier.
 Saint-Hubert, calle de Paris donde Marie-Anne Asselin tenía un estudio.

en Mauricio 
 Saint-Hubert, villa.